Ratsapotheke (Rats-Apotheke, Rathausapotheke bzw. Apotheke am Rathaus) steht für:

 Ratsapotheke (Apothekentyp)

Es bestehen folgende Apotheken mit dem Namensbestandteil:
 Apotheke am Rathaus (Alsfeld) 
 Rathaus Apotheke (Bern)
 Ratsapotheke (Eisenach)
 Rats-Apotheke (Flensburg)
 Rats-Apotheke (Göttingen)
 Ratsapotheke (Görlitz)
 Rathaus-Apotheke (Groß-Gerau)
 Rats-Apotheke (Haldensleben)
 Ratsapotheke (Hannover)
 Ratsapotheke (Hildesheim)
 Alte Ratsapotheke (Lüneburg)
 Ratsapotheke Michelstadt
 Ratsapotheke in Quedlinburg, siehe Adler- und Ratsapotheke
 Ratsapotheke Rostock
 Ratsapotheke Stralsund, siehe Alter Markt 6 (Stralsund)
 Rats Apotheke (Oldenburg)
 Raths-Apotheke Sulingen
 Rats-Apotheke (Syke)